El Progreso hace referencia a varios artículos:

Geografía
 El Progreso (Guatemala), departamento guatemalteco;
 El Progreso (Honduras), ciudad hondureña;
 El Progreso (Jutiapa), municipio de Jutiapa, Guatemala;

Periódicos
 El Progreso, editado en Lugo, España;
 El Progreso, semanario desaparecido de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 El Progreso, periódico desaparecido de Coquimbo, Chile.
 El Progreso, periódico de Madrid, editado entre 1881 y 1887;
 El Progreso, periódico de Madrid, editado entre 1881 y 1887;
 El Progreso, periódico de Barcelona, editado entre 1906 1933;